Ponta Delgada (São Miguel), op de Azoren
 Ponta Delgada (Santa Cruz das Flores)
 Ponta Delgada (São Vicente)